Пристеновский — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области. Административный центр Пристеновского сельского поселения.  На 2017 год в хуторе числилось 2 улицы: Заречная, Центральная.

География 
Располагается на берегу реки Солоная. Находится в 52 км от посёлка городского типа Чернышковский и в 131 км от Волгограда. Высота центра селения над уровнем моря — 50 м.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чернышковского района